EV1 steht für:
 Atlantikküsten-Route (EV1), ca. 8186 Kilometer langer europäischer Radfernweg (EuroVelo-Route 1)
 General Motors EV1, US-amerikanisches Elektroauto

EV-1 steht für:
 Saab EV-1 (Experimental Vehicle One), schwedisches Konzeptauto